Баймуканов — фамилия. Известные носители:

 Баймуканов, Андрей Камашевич (1929—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Баймуканов, Асылбек (род. 1939) — советский и казахстанский учёный в области верблюдоводства
 Баймуканов, Дастанбек Асылбекович (род. 1969) — казахстанский учёный в области верблюдоводства и молочного скотоводства

См. также